

Persone
 Giovanni Motisi – mafioso italiano

Altro
 Clan Motisi – clan mafioso di Palermo